Jimmy Johnson (Jimmy Earl Thompson, n. 1928) – chitarrista blues statunitense
 Jimmy Johnson (n. 1956) – bassista statunitense, collaboratore di James Taylor, Allan Holdsworth, Lee Ritenour
 Jimmy Johnson (n. 1938) – giocatore di football americano statunitense
 Jimmy Johnson (n. 1943) – allenatore di football americano statunitense